Wagner & Co steht für:

 Wagner & Co Solartechnik, deutsches Solartechnikunternehmen
 Dortmunder Maschinenfabrik Wagner & Co., deutsches Maschinenbau-Unternehmen